Крум може да се отнася за:
 Крум, български владетел;
 Крум, име;
 Крум, село в Южна България;
 Крум, български певец;

Други 
 Хан Крум, село в Северна България;
 Цар Крум, българска конспиративна военна организация;
 Виктор Крум, герой от поредицата „Хари Потър“ на Дж. К. Роулинг.